Аспа́к-ле-Ба () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Тан — Гебвиллер, кантон Серне.

Площадь коммуны — 8,01 км², население — 1250 человек (2006) с тенденцией к росту: 1302 человека (2012), плотность населения — 162,6 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 1314 человек, а в 2012 году — 1302 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 894 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 701 были экономически активными, 193 — неактивными (показатель активности 78,4%, в 1999 году — 73,8%). Из 701 активных трудоспособных жителей работали 654 человека (351 мужчина и 303 женщины), 47 числились безработными (22 мужчины и 25 женщин). Среди 193 трудоспособных неактивных граждан 73 были учениками либо студентами, 69 — пенсионерами, а ещё 51 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 484 облагаемых налогом домохозяйства, в которых проживало 1337,5 человек. При этом медиана доходов составила 23889 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Аспак-ле-Ба